En Pologne, Zaborowice peut désigner :

 Zaborowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;

 Zaborowice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.